Plaats in Indonesië
 Wonosuko (Kemiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wonosuko (Tamanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java